Orolik je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Stari Jankovci, Vukovarsko-srijemska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 578 stanovnika te 221 obiteljskih kućanstava.

Šport 
 NK Srijem Orolik

Izvori 

Naselja u Vukovarsko-srijemskoj županiji